Basalt Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Basalt Creek (Arizona), im Coconino County
 Basalt Creek (Idaho), im Camas County
 Basalt Creek (Kalifornien), im Marin County
 Basalt Creek (Oregon), im Lane County
 Basalt Creek (Washington), im Pierce County